Oulton puede referirse a:

 Oulton (Cumbria), Inglaterra
 Oulton (Norfolk), Inglaterra
 Oulton (Norbury), Staffordshire, Inglaterra
 Oulton (Stone Rural), Staffordshire, Inglaterra
 Oulton (Suffolk), Inglaterra
 Oulton (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Oulton Park, Cheshire, Inglaterra